LFP ist die Abkürzung für:

 Bayerisches Landesamt für Pflege, deutsche Landesbehörde
 Lagefixpunkt, ein Festpunkt der Vermessung in der Schweiz
 Large Format Printer, siehe Großformatdrucker
 Larry Flynt Publications, amerikanisches Verlagshaus
 Liga Nacional de Fútbol Profesional, die spanische Fußball-Liga (siehe: Fußball in Spanien)
 Ligue de Football Professionnel, die französische Fußball-Liga Ligue 1
 Línea Figueras Perpignan, ein spanisch-französisches Eisenbahninfrastrukturunternehmen 
 Leberfunktionsparameter, zu denen die Leberenzyme gehören
 Lithiumeisenphosphat bzw. den damit hergestellten Lithium-Eisenphosphat-Akkumulator, LFP-Batterie
 Love Family Park, eine Techno-Veranstaltung

Abkürzung